Луций Тарквиний (Lucius Tarquinius) — римское имя, сочетание преномена и номена, принадлежавшее нескольким персонам:
 Луций Тарквиний Приск — пятый царь Древнего Рима. Правил с 616 по 579 годы до н. э. 
 Луций Тарквиний Гордый — согласно римскому преданию, последний, седьмой царь Древнего Рима в 534—509 годах до н. э. 
 Луций Тарквиний Коллатин — один из двух первых консулов Древнего Рима (вместе с Луцием Юнием Брутом), родственник Тарквиния Гордого.